Francisco Marco puede hacer referencia a:

 Francisco Marco (n. 2003), futbolista argentino.
 Francisco Marco Chillet (s. XXI), director de cine español.
 Francisco Marco Díaz-Pintado (1887-1980), escultor español.
 Francisco Marco (n. 1972), escritor y jurista español.
 Francisco Marco (n. 1978), torero español.